MEGOGO (укр. Мегого) — международный медиа-сервис для просмотра телевидения, кино, спортивных трансляций, прослушивания аудио. Главный офис компании расположен в Киеве, Украина. В июле 2021 года сервис имел 20 тыс. единиц контента на украинском языке. Ежемесячная аудитория — более 55 млн пользователей. Большая часть пользователей приходится на Украину, меньше на Казахстан, Белоруссию, страны Балтии и т. д. Каталог ресурса — более 200 тыс. часов контента. Медиа-сервис сотрудничает с известными студиями: FOX, BBC, Sony Pictures, Walt Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Paramount Pictures и другие. Всего на MEGOGO более 10 000 единиц бесплатного контента, из них более 4 500 фильмов и 1 500 мультфильмов.
В июле 2020 года начато производство аудиокниг, преимущественно современной украинской литературы.

В ноябре 2020 года MEGOGO выиграл тендер на показ на Украине футбольных еврокубков на 2021—2024 годы, запустил образовательные проекты и новые аудио-направления, начал развивать игровой сегмент.

В 2021 году MEGOGO запустил собственную студию озвучивания «MEGOGO Voice» с фокусом на украиноязычной озвучке.

В феврале 2022 года медиа-сервис MEGOGO удалил весь контент советского и российского производства и закрыл доступ к сервису в России, прекратив сотрудничество с РФ. Причиной для этого стало вторжение на Украину с российской стороны.

Описание 
MEGOGO имеет более 400 интерактивных каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов, 10 000 аудиокниг, 5 000 выпусков подкастов.

MEGOGO развивает спортивное направление и имеет ряд эксклюзивных событий, среди которых: матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА, La Liga, Ligue 1, Кубок Германии (DFB-Pokal), Copa América и Чемпионат Бразилии по футболу, бои Top Rank, K2 Promotions Ukraine, Bellator, киберспорт в партнёрстве с Maincast и многое другое.

Большая часть контента доступна бесплатно с просмотром рекламы. Сервис работает как в браузере, так и с устройств: iOS, Android, и Windows (в прошлом также для Pocketbook).

Технические детали 
Сервис работает на Smart TV, медиаплеерах, Apple TV и Android TV, смартфонах, планшетах, компьютерах, приставках, имеет приложение для Apple CarPlay и Android Auto. Часть VOD-контента доступна для загрузки и просмотра в приложении без Интернета.

История 
Сервис приступил к работе 22 ноября 2011 года. С момента основания имел только веб-версию. В апреле 2011 года сайт был адаптирован для просмотра видео на мобильных устройствах. Впоследствии появилось первое приложение для Smart TV.

В то время в каталоге было 5 тысяч фильмов, преимущественно советские русскоязычные, русские или старые американские и европейские фильмы. В январе 2012 года милиция Киева провела обыск в офисе компании, считая его частью файлообменника EX.UA, компании отрицали связь между собой.

В мае 2012 открыто представительства в Белорусии и Латвии. В августе весь видеоконтент стал доступен пользователям российской соцсети VK. В сентябре вышло приложение для устройств на Android, а в октябре — для iOS.

В 2012 году LG и Megogo запустили сервис бесплатного онлайн-доступа к фильмам на телевизорах со Smart TV.

В июне 2013 года выпущено приложение для устройств Pocketbook и браузеров Google Chrome.

В конце 2014 года проект начал работать в Чехии, а в 2016 году в Словакии.

В 2015 году запущено платное телевидение с трансляцией каналов под брендом Megogo-TV. В мае 2016 года началось создание собственного контента: 28-ти серийный мультсериал о казаках. Летом 2016 года начата трансляция спортивно-культурных мероприятий вживую.
В июле 2016 появилось направление Megogo LIVE, которое занималось исключительно прямыми трансляциями спортивных и культурных событий. В 2018 году проект был полностью переформатирован, на смену которому пришёл молодёжный музыкальный канал Megogo LIVE.

В октябре 2016 года сервис запустил социальную инициативу «Смотри как слышно», что создаёт возможности просмотра лучшего мирового контента для зрителей с нарушениями слуха, добавляя перевод жестовым языком, а также — с проблемами зрения, создавая аудиоописание. Весь инклюзивный контент собран в отдельном разделе «Смотри как слышно» на MEGOGO. Также отдельно были созданы интерактивные каналы «Смотри как слышно» и «Кино звучит».

В ноябре 2016 года началась трансляция фильмов в HDR, в апреле 2017 года компания представила приставку MEGOGO Box.

В 2016 году приложение для Apple TV вошло в коллекцию «Лучшее 2016» в App Store. В 2017 и 2018 годах приложение входило в ТОП-10 самых популярных по версии Google.
В начале 2019 года на платформе появился спортивный канал — MEGOGO Футбол, транслирующий матчи и обзоры европейских чемпионатов: La Liga(Испания), Liga 1(Франция), Bundesliga (Германия), АПЛ (Англия).

В 2016 году компания начала производить собственный видеоконтент, транслируя культурные и спортивные события, выступления оркестров, фестивали и т.д.

В марте 2012 заявленная ежемесячная посещаемость ресурса составила 4,5 млн посетителей, в июле 2012 - 9,6 млн, в феврале 2013 - 20 млн, в августе 2014 - 28 млн, в феврале 2015 - 32 млн, в сентябре — 40 млн.

В феврале 2019 году на MEGOGO появилась возможность просмотра фильмов без подключения к интернету. Сразу после предварительной загрузки файла, зритель теперь может смотреть контент где угодно с отсутствующим интернет-сигналом.

В декабре 2019 года компания запустила новое направление — MEGOGO Audio, предлагающее аудиокниги и подкасты. Раздел доступен для пользователей приложения MEGOGO на смартфонах на базе iOS и Android, а также в автомобилях с аудиосистемой Apple CarPlay и Android Auto. В разделе представлено более 10 000 аудиокниг и около 5 000 выпусков подкастов. Часть подкастов собственного производства. В мае 2020 года медиа-сервис открыл для подкастеров возможность скачивать собственные потоковые аудиофайлы.

Весной 2020 года появился раздел по играм на Smart TV.

В июле 2020 году MEGOGO подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины.

Летом 2020 года раздел MEGOGO Audio стал доступным в автомобилях, поддерживающих Android Auto и Apple CarPlay.

В январе 2021 года объявлено о получении прав от УЕФА на показ сезонов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА до 2024 года. В первый раз в истории Украины тендер на показ матчей европейских клубов выиграл OTT-сервис.

В феврале 2021 года платформой началось создание аудио-сериалов, первый рассказывает о Куренёвской трагедии в Киеве.

В 2021 году MEGOGO запустил собственную студию озвучивания «MEGOGO Voice».

В конце февраля 2022 года медиа-сервис MEGOGO удалил весь контент советского и российского производства и закрыл доступ к сервису в России, прекратив сотрудничество с РФ. Причиной для этого стало военное вторжение на Украину.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сервис открыл бесплатный доступ к украинским новостно-информационным телеканалам. Среди них: "UA: Перший", "1+1", "ICTV", "УНІАН ТБ", "Україна 24", "5 канал", "24 канал", "Рада", "Інтер", BBC World News .

Позже компания с ЮНИСЕФ и Министерством образования и науки Украины запустили детский онлайн-сад «Нумо» с образовательными видеозанятиями для детей 3-6 лет.

В апреле 2022 года компания пополнила библиотеку бесплатного аудиоконтента, включая 20 новых аудиокниг, поэтических сборников и сказок. Также бесплатно был открыт доступ к более чем 300 фильмам, 250 мультфильмам и 250 сериалам.

Также MEGOGO поддержал ряд благотворительных сборов на потребности украинской армии. Так, платформа совместно с Parimatch собрала 17 млн гривен в благотворительный фонд Александра Усика, а в честь своего 11-летия объявила о партнерстве с фандрайзинговой платформой United24, по результатам собрав 800 тысяч гривен на генераторы для украинских больниц.

Контент 
Контент доступен на многих языках, в том числе на украинском, русском, английском, немецком, французском, латышском, литовском, эстонском, грузинском, турецком, польском и др.

В феврале 2013 года компания подписала контракт с BBC, приобретя 300 часов видеопродукции, включая документальный фильм «Планета людей», фильм «Замороженная планета» Дэвида Аттенборо и сериалы «Лютер», «Шерлок» и «Призраки».

В марте 2013 года запущен на русском и английском языках новостной телеканал Euronews.

В марте 2013 создан раздел «Экономика» на русском и английском языках от швейцарской компании Dukascopy Bank SA, с видео-новостями экономики.

В октябре 2016 создан канал «Смотри, как слышно», где весь контент транслируется с сурдопереводом.

В декабре 2019 создан раздел аудио с аудиокнигами и подкастами. На тот момент среди аудио-контента доля украинского языка составила 15 %, но компания заявила о планах увеличить его до 40 % в течение следующего года.

Летом 2020 года медиа-сервис приобрёл права на показ на Украине событий американской боксёрской промоутерской компании Top Rank.

В июне 2020 года медиасервис начинает сотрудничество с производителем киберспортивного контента Maincast.

В июле 2020 года начато собственное производство аудиокниг, первыми стали сборники короткой прозы «Возможно, завтра» и «Бездна» украинской писательницы Марыси Никитюк.

Компания выпускает контент собственного производства: в мае 2016 был представлен 28-серийный мультфильм «Казаки». Осенью 2020 года объявил о производстве сериала в партнёрстве с «1+1 медиа».

В 2020 году MEGOGO получил эксклюзивные права на показ в Украине событий американской промоутерской боксерской компании Top Rank. Позднее, медиасервис начал стратегическое партнерство с K2 Promotions Ukraine, основанной братьями Кличко. Зрителям сервиса стали доступны эксклюзивные трансляции поединков с участием украинских титулованных профессиональных боксеров.

В 2020 году Discovery и MEGOGO объявили о партнёрстве на Украине и на 12 рынках восточной Европы и Азии. В рамках сотрудничества подписчики получили доступ к контенту развлекательного онлайн-сервиса Discovery+.

Украина 
Сервис начал работу 22 ноября 2011 года в Киеве. С самого начала медиасервис имел только веб-версию, а через несколько месяцев сайт был адаптирован под мобильные устройства, и уже впоследствии появилось первое приложение для Smart TV.

В июне 2013 года на сервис добавлен украиноязычный контент новостного телеканала DW.

В 2015 году сервис приступил к трансляции украинских телеканалов.

В конце 2017 года MEGOGO начал прямые трансляции футбольных чемпионатов Европы, а в январе 2019 года запустил отдельный телеканал для пользователей из Украины – «MEGOGO Футбол».

В 2018 году сервис признан лучшим проектом платного телевидения (Pay TV) в Украине. Весной 2018 Киевстар совместно с сервисом запустили стриминговый сервис Kyivstar Go TV.

Летом 2019 года  MEGOGO LIVE  представил на фестивале Atlas Weekend собственную сцену, выступления которой транслировались на платформе.

В конце 2019 года компания запустила серию из пяти бесплатных технологических мастер-классов MEGOGO IT&Media Marathon, каждый из которых рассказывал об инновационном продукте от идеи до его реализации.

В апреле 2020 года медиасервис присоединился к образовательному проекту Офиса Президента Украины, Министерства образования и науки, Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций и общественной организации «Освіторія» - «Всеукраинская школа онлайн».

В июле 2020 года начато сотрудничество с Министерством цифровой трансформации Украины. В результате чего MEGOGO стал первой площадкой, кроме платформы Дія. Цифрова освіта, на котором стали доступны образовательные сериалы по цифровой грамотности. Впоследствии на MEGOGO появились уроки «Всеукраинской школы онлайн» на жестовом языке. Над новым функционалом работала команда социальной инициативы «Смотри как слышно» (укр. Дивись як чутно), созданная медиасервисом.

В ноябре 2020 года медиасервис с Министерством цифровой трансформации запустили серию подкастов по мотивам образовательных сериалов по цифровой грамотности.

Другие страны

Россия 
Сервис работал в стране с 2012 года. К началу 2021 года онлайн-кинотеатр занял четвёртое место на российском рынке, его доля составила 7,4 %. Стоимость российских активов оценивалась в 9-10 миллиардов рублей, на их покупку претендовали холдинг VEON, владеющий «Вымпелкомом», и «Газпром-медиа».

Доступ к MEGOGO закрылся 1 марта 2022 года, но представители сервиса тогда заявили, что это связано с «непредвиденными техническими сложностями». Через день после этого Виктор Чеканов, возглавляющий российский сегмент компании, сообщил, что MEGOGO прекратил деятельность в РФ из-за отзыва франшизы.

В соцсетях российский Megogo объявил, что со 2 марта закончится автопродление подписок, а возвращать средства за уже оформленные подписки будут в порядке очереди.

Белоруссия 
Сервис работает в Белорусии с 2012 года и имеет представительство.

2018 год — Voka и MEGOGO запустили общий пакет «Voka ТВ и MEGOGO».

2018 год — компания LG Electronics и MEGOGO объявили о запуске нового совместного сервиса в Белоруссии— LG ПЛЮС КАНАЛЫ.

2020 год — белорусским пользователям открылся доступ к премиум-пакету каналов Viasat.

В 2023 году Прекратит деательность.

Казахстан 
Сервис работает в Казахстане с октября 2012 года и имеет там представительство.

В 2018 году на сервисе было размещено 150 фильмов студии «Казахфильм».

В 2019 году MEGOGO и интернет-компания Altel начали сотрудничество в рамках услуги ALTEL TV: появилась возможность подключения медиа-сервиса без тарификации трафика.

В апреле 2022-го на медиасервисе MEGOGO был представлен эксклюзивный исторический аудиопроект собственного производства – KhanCast, рассказывающий о казахских ханах. Каждый выпуск посвящен не только правителю Казахского ханства, но и определенному периоду в истории. Аудиопроект рассказывает о таких ханах: Керей хан, Жанибек хан, Касым хан, Хакназар хан, Тауекель хан, Есим хан, Жангир хан, Тауке хан, Абылай хан, Кенесары хан.

В 2023 году Прекратит деательность.

Молдавия 
Сервис работает в Молдавии с 2011 года. в 2015 году заявленная аудитория составила 400 тыс. зрителей в месяц.

Весной 2016 года сервис стал узнаваемым телекоммуникационным брендом в Молдавии и получил награду Notorium 2016.

Социальная ответственность 
В 2014 году MEGOGO запустил проект «Смотри как слышно» (укр. Дивись як чутно) для просмотра видеоконтента людям с нарушением слуха. В рамках проекта на платформе MEGOGO имеется отдельный раздел с продуктами, имеющими перевод жестовым языком, а также запущен интерактивный канал «Смотри как слышно», имеющий контент для зрителей всех возрастов. Позже для людей с нарушением зрения проект запустил производство аудиоописания к фильмам. Такой контент имеет соответствующую маркировку, а также на медиасервисе вещает канал «Кино звучит» (укр. Кіно звучить), который предлагает фильмы с аудиописанием.

Примечания

Ссылки 
 

Появились в 2011 году на Украине
Компании, основанные в 2011 году
Стриминговые сервисы
Сайты Украины